Kawase ist der Familienname folgender Personen:
 
 Kawase Hasui (1883–1957), japanischer Holzschnittmeister
 Naomi Kawase (* 1969), japanische Regisseurin
 Tomoko Kawase (* 1975), japanische Musikerin
 Yasuharu Kawase (* 1959), japanischer Rugby-Union-Spieler